Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 2005 состоялся в городе Тайбэй (Тайвань) со 2 по 7 декабря 2005 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 6 мужских и 6 женских команд.

В мужском турнире чемпионом стала (в 8-й раз в своей истории) сборная Австралии, победив в финале сборную Японии; третье место заняла сборная Новой Зеландии, победившая в матче за 3-е место сборную Китая.

В женском турнире чемпионом стала (в 13-й раз в своей истории) сборная Японии, победив в финале сборную Китая. Третье место заняла сборная Республики Корея, победив в малом финале за 3-е место сборную Новой Зеландии.

Чемпионат также являлся квалификацией на мужской и женский чемпионаты мира 2006. Квалификацию получали две лучшие мужские и две лучшие женские команды; соответственно, её получили мужские сборные Австралии и Японии, а также женские сборные Японии и Китая.

Мужчины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф за 1—4 места.

Плей-офф 
В полуфиналах соперники играли до двух побед одного из них. Победители сыграли в финале, проигравшие — в матче за 3-е место. Был также проведён матч за 5-е место.

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф за 1—4 места.

Плей-офф 
В полуфиналах соперники играли до двух побед одного из них. Победители сыграли в финале, проигравшие — в матче за 3-е место. Был также проведён матч за 5-е место.

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 

2005
Кёрлинг
Кёрлинг на Тайване
Спорт на Тайване в 2005 году
Кёрлинг